Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 juni 2013.

Vrouwen 06